Preberbach heißen folgende geographische Objekte:

 Preberbach (Leißnitzbach), vom Prebersee im Lungau, Land Salzburg
 Preberbach (Rantenbach), vom Berg Preber in der Krakau, Steiermark